Summerdale, un village du comté de Baldwin, dans l'État de l'Alabama.
 , une communauté non incorporée du comté de Cumberland en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Chicago Police Department : les scandales Summerdale, ont lieu durant les années 1960 : huit agents du district de police de Summerdale, dans le North Side de Chicago, sont accusés d'avoir dirigé un réseau de cambriolage à grande échelle. L'affaire Summerdale domine la presse locale et devient le plus grand scandale lié à la police de l'histoire de la ville à l'époque.